Randolph County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Randolph County (Alabama)
Randolph County (Arkansas)
Randolph County (Georgia)
Randolph County (Illinois)
Randolph County (Indiana)
Randolph County (Missouri)
Randolph County (North Carolina)
Randolph County (West Virginia)